Il doppio del torneo di tennis Torneo Internacional de Tenis Femenino Ciudad de Monzón 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Elena Bovina e Valerija Savinych che hanno battuto in finale Margalita Chakhnašvili e Ivana Lisjak 6-1, 2-6, [10-4].

Teste di serie 

 Maria-Elena Camerin /  Dar'ja Kustova (semifinali)
 Petra Cetkovská /  Kathrin Wörle (quarti di finale)

 Sandra Klemenschits /  Stefanie Vögele (semifinali)
 Nina Bratčikova /  Ekaterina Ivanova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torneo Internacional de Tenis Femenino Ciudad de Monzón 2011